Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО) представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета (Пантон 280), в центре которого изображена белая четырёхлучевая звезда (роза ветров) с расходящимися белыми линиями.

Построение флага 
Согласно сайту НАТО, для построения флага используются следующие измерения:
 Длина: 400 (условных единиц)
 Ширина: 300
 Звезда: 150
 Диаметр круга позади звезды: 115
 Расстояние между звездой и белой линией: 10
 Расстояние между краем флага и белой линией: 30

Примечания 

Флаг
Флаги международных организаций